Стивен Делано «Стив» Смит (; род.  в Хайленд-Парк, штат Мичиган, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 1991 года в первом раунде под общим пятым номером командой «Майами Хит».

Карьера в колледже 
Стив закончил свою четырёхлетнюю карьеру, став лучшим бомбардиром в истории баскетбольной команды университета штата Мичиган «Мичиган Стэйт Спартанс» с 2263 очками. Он занимает четвёртое место за всю школьную карьеру по передачам (453) и пятым по подборам (704). За время учёбы в колледже Смит в среднем набирал 18.5 очков, 6,1 подборов и 3.7 передач за 122 проведённых матча.

Карьера в НБА 

Смит был выбран под 5-м номером на драфте НБА 1991 года командой «Майами Хит», в которой провёл три сезона, прежде чем в сезоне 1994/1995 был обменян в «Атланта Хокс». В «Хоукс» он провёл пять сезонов, затем был обменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Джима Джексона и Исайя Райдера.

В межсезонье 2001 года Стив был обменян в «Сан-Антонио Спёрс» на Дерека Андерсона. Он выиграл чемпионский титул перед подписанием контракта с «Нью-Орлеан Хорнетс» в качестве свободного агента. Сезон 2004/2005 Смит начал в новообразованном «Шарлотт Бобкэтс», где был назначен капитаном команды и был лидером команды по проценту трёхочковых бросков. Позднее 24 февраля 2005 года он был обменян в «Майами Хит» на Малика Аллена. В конце сезона Смит объявил о завершении карьеры.

В среднем за карьеру он набирал 14,3 очка, 3,2 подбора и 3,1 передачи за игру с 35,8 % с линии трёхочковых. Также у Стив сохранился рекорд «Атланты Хокс» 9 реализованных трёхочковых бросков за одну игру.

Карьера в сборной 
Смит выступал за национальную сборную США, в составе которой в 1994 году выиграл золотую медаль на чемпионате мира по баскетболу в Канаде. В 1999 году он выиграл золотую медаль на чемпионате Америки по баскетболу в Сан-Хуане, а в 2000 году стал олимпийским чемпионом летних Олимпийских игр в Сиднее. В 1989 году стал в составе сборной США чемпионом летней Универсиады в Дуйсбурге.

Карьера после НБА 
Стив работал комментатором на матчах «Атланты Хокс», также выступал в качестве аналитика университетского баскетбола. В сезоне 2008 он перешёл на работу в NBA TV и был заменён на трансляции «Хокс» Домиником Уилкинсом.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Стэйт Спартанс» (баскетбол)
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Америки по баскетболу